TV2 (ou TV 2) est le nom de plusieurs chaînes de télévision de différents pays :
  Algérie : TV2, une chaîne de télévision généraliste publique algérienne à dominante francophone ;
  Côte d'Ivoire : RTI 2, chaîne de télévision généraliste publique, anciennement TV2 ;
  Danemark : TV 2, détenu par TV 2 Danmark ;
  Hongrie : TV2 ;
  Malaisie : TV 2 ;
  Norvège : TV 2, détenu par le TV 2 Group ;
  Portugal : RTP2, chaîne de télévision généraliste publique, anciennement TV2.

Voir aussi 

Liste de chaînes de télévision par pays